«На крючке» — российский короткометражный фильм режиссёра Дарьи Орхан, снятый в 2012 году.

Содержание 
Многим давно известен термин бодимодификация. На эту тему снято достаточно программ и кинолент.
Авторы фильма «На крючке» опускают рассказ о том, что такое бодимодификации, и сразу приступают к исследованию: почему это явление на пике моды? Почему у такого течения, как «альтернативная молодёжь», появляется все больше и больше последователей?

Ещё одна немаловажная тема, которую поднимает режиссёр: «Как далеко может зайти человек, в попытке найти себя и понять свою суть?» Ведь именно этот вопрос заставлял действовать героев фильма. Пусть даже у некоторых из них это происходило неосознанно.

Татуировками, пирсингом, тоннелями в ушах давно никого не удивить. Татуировку сейчас набивают, «потому что исполнилось 18 лет», «просто так» или «потому, что я люблю маму». Каждая шестая девушка мечтает проколоть пупок, каждая пятая — прокалывает. С годами тоннели в ушах растягиваются, а количество металла на теле увеличивается. И люди придумывают всё новые и новые способы, в погоне за тем, чтобы быть не таким как все.

«На крючке» — история, рассказанная героями от первого лица, наполненная переживаниями и противоречивыми мнениями.

Участие в фестивалях 
 Belgrade Documentary and Short Film Festival, Serbia, 2013. Спецпрограмма: «Контрасты России»
 Sehsüchte, Germany, Potsdam, 2013. Программа: «Focus Excess»
 35-ый Московский международный кинофестиваль. Российская короткометражная программа
 Taiwan International Ethnographic Film Festival, Taipei, 2013
 B-movie Underground & Trash Film Festival, Nerdeland (Holland), 2013. Фестиваль треш-кинематографа и фильмов категории «B»
 XII Санкт-Петербургский международный фестиваль дебютных и студенческих фильмов «Начало», Россия, Санкт-Петербург, 2013. Конкурсная программа документальных студенческих фильмов
 Moab International Film Festival in Moab, USA, Utah, 2013. Official program
 Кинофестиваль «Арткино»,Россия, Москва, 2013
 Up-and-coming Film Festival, Germany, Hannover, 2013
 Кинофестиваль «Кадр вперед!», Россия, Ярославль, 2013
 33-й Международный Фестиваль ВГИК. Международная программа
 Фестиваль «Кинопроба», Екатеринбург, 2013
 THESS International Short Film Festival, Programm «NEW RUSSIAN CINEMA» Greece, Thessaloniki, 2013.

Награды 
 33-й Международный Фестиваль ВГИК. Лучший документальный фильм в международной программе.
 Sehsüchte, Germany, Potsdam, 2013. Программа: «Focus Excess». Special Mention

Ссылки 
Призеры 33 Международного фестиваля ВГИК

Фестиваль «Кинопроба»: программа

Taiwan International Ethnographic Film Festival 

Belgrade documentary and short film festival

Страница фильма на IMDb
Пирсинг
Модификации тела
Татуировки
Документальные фильмы России
Короткометражные фильмы России
Фильмы России 2012 года